Paleoenonites jansoni är en ringmaskart som beskrevs av Jansonius och Thomas Craig 1971. Paleoenonites jansoni ingår i släktet Paleoenonites, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
jansoni